Коммерса́нт (от ,  — торговля) — лицо, занимающееся частной торговлей, осуществляющее торговое предпринимательство. См. Предприниматель.

Может также означать:
 «Коммерсант» — фильм (США, 1990).
 «Коммерсант» — московская дореволюционная газета.
 «Коммерсантъ» — российский издательский дом.
 «Коммерсантъ» — российская деловая ежедневная газета.
 «Коммерсантъ FM» — российская информационная радиостанция.
 «КоммерсантЪ» — советская компьютерная игра, выпущенная в 1991 году.